Lycosa nigriceps est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Lycosa nigriceps Thorell, 1856 est synonyme de Pardosa nigriceps (Thorell, 1856)
 Lycosa nigriceps Menge, 1879 nec Thorell, 1856 est synonyme de Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Lycosidae